Henri Vilbert ist der Name folgender Personen:

* Henri Vilbert (Komiker) (1870–1926), französischer Komiker
 Henri Vilbert (Schauspieler) (1904–1997), französischer Schauspieler